Die Corrida Bulloise ist eine Laufveranstaltung in Bulle im Kanton Freiburg. Sie wurde erstmals im Jahr 1976 durchgeführt und findet jedes Jahr im November statt. Die Strecke ist für Männer acht, für Frauen sechs Kilometer lang. Von den über 3000 Teilnehmern entfallen ca. zwei Drittel auf die Schülerläufe.

Die Corrida Bulloise ist Teil des Post-Cups.

Statistik

Streckenrekorde 

 Männer: 22:28 min, Julien Wanders (SUI), 2018
 Frauen: 19:06 min, Caroline Chepkwony (KEN), 2006

Siegerliste 

Quellen: Website des Veranstalters, ARRS

Siehe auch 

 Swiss Runners

Weblinks 
 Offizielle Website (französisch)

Einzelnachweise 

Laufveranstaltung in der Schweiz
Sportveranstaltung im Kanton Freiburg
Sport (Bulle FR)